Jonathan Noyce (1971- ), musicien anglais ;
 Phillip Noyce (1950- ), réalisateur australien ;
 Robert Noyce (1927-1990), physicien, informaticien et chef d'entreprise américain.